Krippe steht für:

 eine Futterstelle für Nutzvieh in Ställen oder für das Wild im Freien, siehe Raufe bzw. Trog (Behälter)

 Fastenkrippe, auch Passionskrippe genannt, figürliche Darstellung der Passionsgeschichte
 Jahreskrippe, figürliche Darstellung wechselnder biblischer Szenen im Lauf des Kirchenjahres
 Kinderkrippe, eine Kindertagesstätte, in der Kleinkinder von Erziehern betreut werden
 Krippe (Einheit), ein altes Holzkohlemaß
 Weihnachtskrippe, figürliche Darstellung der Weihnachtsgeschichte

Siehe auch:
 Kripp
 Krippen (Begriffsklärung)
 Kribbe
 Grippe